Алькантарилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-де-Мурсия. Занимает площадь 15,7 км². Население — 42 048 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Покровителями города считаются  и .

История 
Город основан в 730 году.

Климат

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Alcantarilla
 Página de Región de Murcia Digital con información sobre la localidad de Alcantarilla
 Periódico Local de Alcantarilla: AguaSalá
 Periódico Local de Alcantarilla: La Comarca de Alcantarilla
 Real Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Cristo del Calvario de Alcantarilla
 Portal Turístico de la Región de Murcia: Alcantarilla
 Club de baloncesto más importante de la localidad "Jairis C.B."
 Información vecinal al problema del tráfico ferroviario en el paso a nivel de Las Tejeras

Муниципалитеты Мурсии